Wölpe steht für:

 Wölpe (Aller), Gewässer bei Nienburg/Weser, Niedersachsen
 Erichshagen-Wölpe, Ortsteil von Nienburg/Weser
 Grafschaft Wölpe, Herrschaftsgebiet einer Adelsfamilie bei Nienburg/Weser
 Burg Wölpe, Burgstall in Erichshagen-Wölpe

Wölpe ist der Familienname folgender Personen:

 Iso von Wölpe (1167–1231), Bischof von Verden
 Otto von Wölpe (1258–1307), Graf von Wölpe, Dompropst von Minden

Siehe auch:
 Wolpe